Església (arquitectura), temple on els cristians es reuneixen i celebren culte.
 Església (institució), estructura orgànica d'una religió cristiana.
 Església universal, congregació dels fidels cristians en virtut del baptisme.
 Església o diòcesi, territori i llocs de la jurisdicció dels prelats, o conjunt dels seus súbdits.